Literatura:
 Brighton Rock (novel·la), novel·la de 1938 escrita per Graham Greene
 Brighton Rock (obra de teatre), adaptació teatral de 1943 de la novel·la de Greene, feta per Frank Harvey
 Cinema:
 Brighton Rock (pel·lícula de 1947), pel·lícula britànica basada en la novel·la de Greene, dirigida per John Boulting
 Brighton Rock (pel·lícula de 2010), pel·lícula britànica basada en la novel·la de Greene, dirigida per Rowan Joffé
 Música:
 Brighton Rock (cançó), cançó de 1974 de l'àlbum Sheer Heart Attack de Queen
 Brighton Rock (banda), grup musical canadenc de glam metal
 Brighton Rock (musical), musical de 2004 de John Barry i Don Black, basat en la novel·la de Greene